Антоније Пејић био је српски и југословенски филмски и позоришни глумац.

Улоге 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Дугометражни филм
|3
|0
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|2
|1
|3
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|5
|2
|7
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1954. || Сумњиво лице || /
|-
| 1957. || Суботом увече || /
|-
| 1959. || Три Ане || Инспицијент у Београдском драмском позоришту (као А. Пејић)
|-
| 1959. || Љубавно писмо (ТВ филм) || /
|-
| 1959. || Кирија (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1962. || Приче из хотела (ТВ филм) || /
|-
| 1962 1963. || Музеј воштаних фигура (ТВ серија) || /
|}

Спољашње везе 
 

Српски глумци
Југословенски глумци